Полууста́в:
 Полуустав — разновидность кириллического шрифта, применявшаяся в основном с конца XIV века по начало XVIII века (а в церковной печати и ныне). 
 «Полуустав» — церковная книга, содержащая некоторые богослужебные тексты, молитвы, календарно-справочный материал и др.